Peter and the Wolf — американский фолк-проект, созданный Редом Хантером, который выступает как певец и гитарист, в Остине, Техас. Выступления проходят на островах, заброшенных автобусах и в других необычных местах. Звукозаписывающий лейбл проекта, Whiskey and apples сначала выпустил два демо под названием Peter and the Wolf  и Experiments in Junk. Первым полноценным альбомом стал Lightness, выпущенный в 2006 году. Затем последовал альбом The Ivori Palms, выпущенный в Сентябре 2007 года. Последней студийной работой группы Peter and the Wolf стал альбом Mellow Owl, выпущенный в Сентябре 2008 года.Также был выпущен «самиздат» альбом Firefiles, приуроченный к концертному туру, прошедшему весной 2007 года и

Дискография 
Lightness
 Midnight Train
 The Ivy
 Safe Travels
 My Grey Overcoat
 The Highway
 The Owl
 Anna Maria
 The Bonsai Tree
 The Apple Tree
 Canada
 Dear Old Robyn
 Captain Dan
 Black Saltwater
 Holy Water
 Silent Movies
 Lightness

The Ivori Palms
 Where Summer Goes
 Scarlet and Grey
 Check Out The River
 Ghost Sandals (live)
 Waiting For A Train
 Southern Moon
 The Bike of Jonas
 The Ivori Palms
 A Hundred Days
 The Lighthouse
 Better Days
 The Beggar’s Waltz
 The Traveler and the County Boys
 Sparks (live)

Музыкальные коллективы из Остина
Фолк-группы США